Die Nationalhymne Katars besteht seit 1996 aus dem Lied „Es lebe der Emir“ (). Der Text wurde von Scheich Mubarak bin Saif Al Thani (* 1953) verfasst. Die Musik komponierte Abdul Aziz Nasser Obaidan (* 1952). Anlass war die Thronbesteigung des Emirs Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani. Erstmals wurde die Hymne 1996 öffentlich gespielt.

Die Hymne besingt die Freiheit und Größe Katars und ruft die Einwohner dazu auf, auf dem glorreichen Pfad ihrer Vorfahren unter der Führung des Propheten voranzugehen.
Der Ausdruck „der den Himmel errichtet hat“ steht für Gott. Dieser Ausdruck wird im Koran (Sure 55, Vers 7) verwendet.

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Informationen zur Hymne auf der Seite des katarischen Außenministeriums (englisch)
 Weitere Infos zur Hymne Katars (englisch)

Nationales Symbol (Katar)
Nationalhymne